August Willemsen (1936-2007), een Nederlandse vertaler
Bert Willemsen (1965), een voormalig Nederlands profvoetballer
Chris Willemsen (1972), een Belgische acteur
Daniël Willemsen (1975), een Nederlands motorcrosser
Elfje Willemsen (1985), een Belgische bobsleester en voormalige speerwerpster
Marien Willemsen (1984), een Nederlandse voetballer
Mary Kok-Willemsen (1978), een Nederlandse trainster
Michaël Willemsen (1831-1904), een Nederlands Rooms-katholiek geestelijke, historicus en publicist
Olivier Willemsen (1980), een Nederlands schrijver
Willem Jan Willemsen (1866-1914), een Nederlandse schilder